2 miejscowości w Polsce: 
 Rojków – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Zapolice 
 Rojków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Poświętne